Докудовские — древний русский дворянский род.

Род внесён в дворянскую родословную книгу Тульской и Рязанской губерний.

История рода 
Данила Сераго ряжский боярский сын († 1579). Степан и Иван Сергеевичи, Иван Никитич вёрстаны новичными окладами по Ряжску (1592).

Трое представителей рода служили городовыми дворянами по Ряжску (1628). Внуку Терентия Степановича жильцу, Тимофею Фёдоровичу пожалована вотчина в Ряжском уезде (1687).

Один представитель рода владел населённым имением (1699).
 Докудовский, Василий Абрамович (1798—1874) — генерал-майор, Георгиевский кавалер, автор «Воспоминаний» и «Дневника».

Примечания